Фриц-Альберт Попп (, 11 мая 1938, Франкфурт-на-Майне, Германия — 4 августа 2018) — немецкий биофизик, специалист в области биофотоники, основатель Международного института биофизики в Дюссельдорфе (1996) и международной сети из 19 научно-исследовательских институтов 13 стран мира, участвующих в биофотонных исследованиях и программе согласования систем в биологии.

Публикации 
 F.A.Popp: Cancer Growth and Its Inhibition in Terms of Coherence. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol.28 (1) pp.  53–60, 2009
 Brizhik LS, Del Giudice E, Popp FA, Maric-Oehler W, Schlebusch KP.On the dynamics of self-organization in living organisms. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol.28 (1) pp. 28–40, 2009
 F.A.Popp, Walburg Maric-Oehler, Klaus-Peter Schlebusch, Wolfgang Klimek: Evidence of Light Piping (Meridian-Like Channels) in the Human Body and Nonlocal EMF Effects. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol.24 (3): 359-374, 2005
 About the Coherence of Biophotons 1999 
 F.A.Popp and K.H.Li: Hyberbolic Relaxation as a Sufficient Condition of a Fully Coherent Ergodic Field, International Journal of Theoretical Physics 32 (1993), 1573-1583
 F.A.Popp and Y.Yan: Delayed luminescence of biological systems in terms of coherent states, Physics Letters A 293 (2002), 93-97
 F.A.Popp, J.J.Chang, A.Herzog, Z.Yan and Y.Yan: Evidence of non-classical (squeezed) light in biological systems. Physics Letters A 293 (2002), 98-102
 Popp, F.A.: Molecular Aspects of Carcinogenesis. In: Deutsch, E., Moser, K., Rainer, H., Stacher, A.(eds.): Molecular Base of Malignancy. Thieme Verlag, Stuttgart 1976, pp.  47–55
 Popp, F.A.: Biophotonen: Ein neuer Weg zur Lösung des Krebsproblems. Schriftenreihe Krebsgeschehen, Bd. 6. Verlag für Medizin Dr. Ewald Fischer, Heidelberg 1976. 2. verbesserte und erweiterte Auflage 1984
 Popp, F.A.: Vom Wesen des Lebens: Analyse der Strahlung aus biologischen Systemen. Umschau, Vol. 79, Heft 8 (1979), pp.  235–239
 Popp, F.A.: Photons and their importance to biology. In: Wolkowski, Z.W. (ed.): Proceedings of the International Symposium on Wave Therapeutics - Interaction of non-ionizing electromagnetic radiation with living systems; Versailles, 19.-20. Mai 1979. Université de Paris-Val de Marne, Créteil 1983, pp.  43–59
 Popp, F.A.: Experimental investigations on ultraweak photon emission from biological systems. In: Schram, Eric P., Stanley, P.(eds.): Proceedings International symposium on analytical applications of bioluminescence and chemilumiscence, Brüssel 1978, pp.  601–617
 Popp, F.A.: Coherent photon storage of biological systems. In: Popp, F.A., Becker, G., König, H.L, Peschka, W. (Hrsg.): Electromagnetic Bio-information. Proceedings of the symposium, Marburg, 5. September 1977. Urban & Scharzenberg, München-Wien-Baltimore 1979
 Popp, F.A.: Biologie des Lichts. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg 1984
 Popp, F.A.: Principles of quantum biology as demonstrated by ultraweak photon emission from living cells. In: Proceedings of the international conference on lasers '85, 2.-6. Dez.1985, The Society of Optical & Quantum Electronics, Las Vegas, pp.  311–316
 Popp, F.A.: On the coherence of ultraweak photon emission from living tissues. In: Kilmister, C.W. (ed.): Disequilibrium and self-organisation. D. Reidel, Dordrecht-Boston 1986, pp.  207–230
 Popp, F.A.: On the coherence of ultraweak photon emission from living tissues. In: Jezowska-Trzebiatowska, B., et al.(eds.): Photon emission from biological systems. World Scientific Publishers, Singapore 1987, pp.  137–152
 Popp, F.A.: Some essential questions of biophoton research, and probable answers. In: Popp, F.A., Li, K.H., Gu, Q.(eds.): Recent advances in biophoton research and its applications. World Scientific Publishing, Singapore 1992, pp.  1–46
 Popp, F.A.: Evolution as the expansion of coherent states. In: Popp, F.A., Li, K.H., Gu, Q.(eds.): Recent advances in biophoton research and its applications. World Scientific Publishing, Singapore 1992, pp.  445–456
 Popp, F.A.: Some remarks on biological consequences of a coherent biophoton field. In: Popp, F.A., Li, K.H., Gu, Q.(eds.): Recent advances in biophoton research and its applications. World Scientific Publishing, Singapore 1992, pp.  357–373
 Popp, F.A.: Evolution as expansion of coherent states. In: Rubik, Beverly (ed.): The interrelationship between mind and matter. Center for Frontier Sciences at Temple University, Philadelphia 1992
 Popp, F.A.: Die Botschaft der Nahrung: Unsere Lebensmittel in neuer Sicht. Fischer alternativ. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1993
 Popp, F.A.: Electromagnetism and living systems. In: Ho, Mae-Wan, Popp, F.A., Warnke, U.(eds.): Bioelectrodynamics and biocommunication. World Scientific Publishing, Singapore 1994, pp.  33–80
 Popp, F.A., Becker, G., König, H.L., Peschka, W. (Hrsg.): Electromagnetic bio-information. Proceedings of the symposium, Marburg, 5. September 1977. Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore 1979. 2. durchges.u.erw. Aufl.1989
 Popp, F.A., Ruth, B., Bahr, W., Böhm, J., Grass, P., Grolig, G., Rattemeyer, M., Schmidt, H.G., Wulle, P.: Emission of visible and ultraviolet radiation by active biological systems. Collective Phenomena, Vol. 3 (1981), pp.  187–214
 Popp, F.A., Nagl, W.: A physical (electromagnetic) model of differentiation. 2) Application and examples. Cytobios, Vol. 37 (1983), pp.  71–83
 Popp, F.A., Li, K.H., Nagl, W.: A thermodynamic approach to the temperature response of biological systems as demonstrated by low level luminescence of cucumber seedlings. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, Vol. 114, Heft 1 (1984), pp. 1–13
 Popp, F.A., Nagl, W., Li, K.H., Scholz, W., Weingärtner, O., Wolf, R.: Biophoton emission - New evidence for coherence and DNA as source. Cell Biophysics, Vol. 6 (1984), pp. 33–51
 Popp, F.A., Nagl, W.: Towards an understanding of stacked base interactions: Non-equilibrium phase transitions as a possible model. Polymer Bulletin, Vol. 15 (1986), pp. 89–91
 Popp, F.A., Gurwitsch, A.A., Inaba, H., Slawinski, J., Cilento, G., van Wijk, R., Chwirot, W.B., Nagl, W.: Biophoton emission (Multi-author review). Experientia, Vol. 44 (1988), pp. 543–600
 Popp, F.A., Li, K.H., Mei, W.P., Galle, M., Neurohr, R.: Physical aspects of biophotons. Experientia, Vol. 44 (1988), pp. 576–585
 Popp, F.A., Deny, J.: Biophotonen-Information und Chaostheorie. In: Stacher, H. (Hrsg.): Ganzheitsmedizin. Zweiter Wiener Dialog. Facultas Universitätsverlag, Wien 1991, pp.  53–66
 Popp, F.A., Li, K.H., Gu, Q. (eds.): Recent advances in biophoton research and its applications. World Scientific Publishing, Singapore 1992
 Popp, F.A., Li, K.H.: Hyperbolic relaxation as a sufficient condition of a fully coherent ergodic field. International Journal of Theoretical Physics, Vol. 32, No. 9 (September 1993), pp. 1573–1583
 Popp, F.A., Chang, J.J., Gu, Q., Ho. M.W.: Nonsubstantial biocommunication in terms of Dicke's theory. In: Ho, Mae-Wan, Popp, F.A., Warnke, U. (eds.): Bioelectrodynamics and biocommunication. World Scientific Publishing, Singapore 1994, pp.  293–317
 Chwirot, W.B., Popp, F.A.: White-light-induced luminescence and mitotic activity of year cells. Folia Histochemica et Cytobiologica, Vol. 29, No. 4 (1991), pp. 155
 Cohen, S., Popp, F.A.: Low-level luminescence of the human skin. Skin Research and Technology, Vol. 3 (1997), pp.  177–180
 Cohen, S., Popp, F.A.: Biophoton emission of the human body. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Vol. 40 (1997), pp.  187–189
 Etienne, J.J., Popp, F.A.: Low-level luminescence of Acetabularia acetabulum as a tool for evaluating innocuity and efficiency of cosmetic ingredients. 17th IFSCC International Congress, Yokohama 1992
 Galle, M., Neurohr, R., Altmann, G., Popp, F.A., Nagl, W.: Biophoton emission from Daphnia magna: A possible factor in the self-regulation of swarming. Experientia, Vol. 47 (1991), pp.  457–460
 Gu, Q., Popp, F.A.: Nonlinear response of biophoton emission to external perturbations. Experientia, Vol. 48 (1992), No. 11-12, pp.  1069–1082
 Gu, Q., Popp F.A.: Physical Aspects of Biophoton Emission (invited paper). Third Arnold-Rikli-Symposium (Biologic Effects of Light), Basel, Switzerland (1993), also Photoimmunology & Photomedicine (USA), Vol. 9 (1993), 177
 Gu, Q., Popp F.A.: Biophoton Physics: A Potential Measure of Organisational Order. In: Biologic Effects of Light, Jung E. G. and Holick M. F. (eds.), pp. 425–443, Walter de Gruyter, Berlin, New York (1994)
 Gu, Q., Popp F.A.: Biophoton Emission as a Potential Measure of Organisational Order. Science in China (English Edition), Vol. B37 (1994), 1099
 Ho, M.W., Popp, F.A.: Maxwell's demon, resonance and coherence in living systems. Paper presented at the 3rd Camelford conference on the implications of the Gaia thesis: "Symbiosis, cooperativity and coherence", 7.-10. November 1989, The Wadebridge Ecological Center, Camelford, Cornwall, UK
 Ho, M.W., Popp, F.A.: The evolution of biological form and organization without natural selection. Proceedings of the AAAS symposium on nonrandom evolution: "Matter, life, mind". Washington, DC, 14.-19. February 1991
 Ho, M.W., Ross, S., Bolton, H., Popp, F.A., Li, X.X.: Electrodynamic activities and their role in the organization of body pattern. Journal of Scientific Exploration, Vol. 6, No. 1 (1992), pp.  59–77
 Ho, M.W., Popp, F.A.: Biological organization, coherence, and light emission from living organisms. In: W. Stein, F.J.Varela (eds.): Thinking about biology. SFI Studies in the Sciences of Complexity, Lectures Notes, Vol. III, Addison-Wesley, 1992
 Ho, M.W., Popp, F.A., Warnke, U. (eds.): Bioelectrodynamics and biocommunication. World Scientific Publishing, Singapore 1994
 Li, K.H., Popp, F.A., Nagl, W., Klima, H.: Indications of optical coherence in biological systems and its possible significance. In: Fröhlich, H., Kremer, F. (eds.): Coherent Excitations in Biological Systems (1983), pp. 117–122
 Li, K.H., Popp, F.A.: Non-exponential decay law of radiation systems with coherent rescattering. Physics Letters, Vol. 93A (17.January 1983), No.5, pp.  262–266
 Li, K.H., Popp, F.A.: Dynamics of DNA excited states. In: Mishra, R.K. (ed.): Molecular and biological physics of living systems. Kluwer, Boston-Dordrecht 1990, pp.  31–52
 Li, K.H., Popp, F.A.: Coherence and some quantum paradoxes. In: Popp, F.A., Li, K.H., Gu, Q.(eds.): Recent advances in biophoton research and its applications. World Scientific Publishing, Singapore 1992, pp.  421–438
 Nagl, W., Popp, F.A.: Opposite long-range interactions between normal and malignant cells. In: Barrett, T.W., Pohl, H.A. (eds.): Energy transfer dynamics. Springer Verlag, Berlin-New-York 1987, pp. 248–256
 Rattemeyer, M., Popp, F.A., Nagl, W.: Evidence of photon emission from DNA in living systems. Naturwissenschaften, Vol. 68, Nr. 11 (1981), pp.  572–573
 Ruth, B, Popp F.A.: Experimentelle Untersuchungen zur ultraschwachen Photonenemission biologischer Systeme. Zeitschrift für Naturforschung, Vol 31c (1976) 741-745
 Slawinski, J., Popp, F.A.: Temperature hysteresis of low-level luminescence from plants and its thermodynamical analysis. Journal of Plant Physiology, Vol. 130 (1987), pp.  111–123
 van Wijk, R., Tilbury, R.N., Slawinski, J., Ezzahir, A., Godlewski, M., Kwiecinska, T., Rajfur, Z., Sitko, D., Wierzuchowska, D., Kochel, B., Qu, Q, Popp, F.A., Lilius, E.-M., Marnila, P., Aken, J.M. van: Multi-author review on biophoton emission, stress and disease. Experientia, Vol. 48 (1992), No. 11-12, pp.  1092–1102
 van Wijk, R., van Aken, J.M., Mei, W.P., Popp, F.A.: Light-induced photon emission by mammalian cells. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Vol. 18 (1993), pp. 75–79
 Zhang, C.-L., Popp. F.A.: Log-normal distribution of physiological parameters and the coherence of biological systems. Medical Hypotheses, Vol.43 (1994) pp.  11–16
 Zhang, C.-L., Popp. F.A., Bischof, M. (eds.): Current development of Biophysics: the stage from an ugly duckling to a beautiful swan. Hangzhou University Press, Hangzhou, 1996
 Chang J.J., J. Fisch, Popp, F.A. (eds.): Biophotons. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998
 Popp, F. A.: Biophotons and Their Regulatory Role in Cells. Frontier Perspectives (The Center for Frontier Sciences at Temple University, Philadelphia), 7 (1998), 13-22
 Popp, F. A. and J. J. Chang: Photon Sucking and the Basis of Biological Organization
 Popp, F. A.:  A Book Review of  L. Beloussov: The Dynamic Architecture of a Developing Organism. An Interdisciplinary Approach to the Development of Organism. Kluwer Academic Publishers, 1998. Dordrecht, Boston, London. 238p
 J.Pokorny, C.Vedruccio, M.Cifra et al., Cancer physics: diagnostics based on damped cellular elastoelectrical vibrations in microtubules, European Biophys Journal Vol.40:pp747–759, 2011
 Grubnik, B P, Sitko S P, Shalimov A.A,Experience of using Sit’ko-MRT technology for rehabilitation of III-IV stage oncologic patients. Physics of the Alive Vol.6: pp. 97–115, 1998
 F P Costa, A C de Oliveira, R Meirelles, M C C Machado, T Zanesco, R Surjan, M C Chammas, M de Souza Rocha, D Morgan, A Cantor, J Zimmerman, I Brezovich, N Kuster, A Barbault, B Pasche, „Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with very low levels of amplitude-modulated electromagnetic fields”, British Journal of Cancer (2011) 105, 640–648)

См. также 
 Биофизика

Ссылки 
 Biophotonik 
 International Institute of Biophysics 
 Bibliography on biophoton research and related subjects 
 Human energy fields: Fritz-Albert Popp
 „Das Licht des Lebens. Die Entdeckung der Bio-Photonen“  (Interview von Mathias Brцckers mit Fritz A. Popp, 1999)
 Spiegel Online 2005: Das rдtselhafte Leuchten allen Lebens

Примечания